Khaṟkus kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Khar Kush, berg, Baghlan, 
 Kharkush, berg, Baghlan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar